Магнитого́рская госуда́рственная консервато́рия (академия) имени М. И. Гли́нки — государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования в Магнитогорске. Названо в честь великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Краткое название «МаГК имени М. И. Глинки»

История 

Магнитогорская консерватория образована из Магнитогорского музыкального училища им. М. И. Глинки, открытого в строящемся Магнитогорске в 1939 г. С. Г. Эйдиновым. Благодаря своим создателям, среди которых Б. Л. Яворский, Магнитогорское музыкальное училище имени М. И. Глинки стало известно далеко за пределами Магнитогорска и просуществовало вплоть до начала 90-х годов.

По инициативе Александра Николаевича Якупова и его сподвижников — Натальи Николаевны Веремеенко, Марка Моисеевича Берлянчика и при поддержке всего коллектива, Магнитогорское музыкальное училище имени М. И. Глинки было преобразовано в Магнитогорский государственный музыкально-педагогический институт им. М. И. Глинки (постановление главы администрации Челябинской области № 335 от 15.09.1993 г.). В 1996 году институт получил статус консерватории, а спустя некоторое время — академии.

Руководители 
 Поляков, М. И. (директор музыкального училища, 1939—1941)
 Эйдинов, Семён Григорьевич (директор музыкального училища, 1942—1982)
 Якупов, Александр Николаевич (директор музыкального училища, директор музыкального колледжа, ректор музыкально-педагогического института, ректор консерватории 1983—2000)
 Веремеенко, Наталья Николаевна (ректор консерватории, c 2000).
 Сокольвяк, Наталья Леонидовна (ректор консерватории, с 2018).

Структура 

Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки — это вуз-комплекс нового типа, объединивший три ступени профессионального музыкального образования — начальную, среднюю и высшую, а также аспирантуру по специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство» и ассистентуру-стажировку по специальностям «Искусство вокального исполнительства», «Искусство дирижирования», «Искусство музыкально-инструментального исполнительства».

Каждый образовательный уровень связан с последующим преемственностью в образовании, едиными приоритетными целями, договорными обязательствами.

В состав консерватории входит также Хореографическое училище, со дня основания которого выпущено более 30 артистов балета. Выпускники востребованы во многих театрах страны: в Челябинске, Магнитогорске, Москве, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Астрахани.

Учебный процесс

Факультеты 
 Музыковедческо-исполнительский
 Факультет театрального, хореографического и музыкального образования

Отделения 
 Отделение иностранных студентов
 Отделение заочного обучения

Кафедры 
 специального фортепиано
 концертмейстерского мастерства и камерного ансамбля
 оркестровых струнных инструментов
 оркестровых духовых и ударных инструментов
 оркестровых народных инструментов
 хорового дирижирования
 академического пения
 теории и истории музыки
 фортепиано
 музыкального искусства эстрады
 истории, теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики
 актёрского мастерства
 хореографического искусства
 музыкального образования
 философских, гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Диссертационный совет 
При Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки действует (с 1998) Объединённый совет № ДМ 210.008.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора искусствоведения и ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство».

Совет образован Магнитогорской государственной консерваторией (академией) им. М. И. Глинки, Уральской государственной консерваторией (академией) им. М. П. Мусоргского и Уфимской государственной академией искусств им. Загира Исмагилова.

Совет создан в целях обеспечения необходимых условий для оптимизации подготовки научно-педагогических кадров музыкального искусства в регионах Большого Урала и Западной Сибири. Совет принимает к защите диссертации независимо от места их подготовки и организации, в которой работает соискатель.

За истекшее время (1997—2012) в совете, функционирующем при Магнитогорской консерватории, защищено 87 диссертаций, в том числе 6 докторских. По тематике их можно распределить по восьми направлениям:

 вопросы философии и эстетики музыки, проблемы теоретического музыкознания;
 проблемы исторического музыкознания;
 вопросы музыкально-исполнительского искусства (инструментального и вокального, в том числе хорового); проблемы подготовки музыкантов-исполнителей;
 национальный музыкальный фольклор народов Урала и Сибири;
 взаимодействие музыкальных культур регионов России, зарубежных стран;
 русская духовная музыка;
 проблемы развития системы музыкального образования;
 особенности развития музыкальной культуры и искусства в регионах России (музыкальное краеведение).

Наибольшее количество диссертаций защищено по третьему (25 работ), первому (19 работ) и второму (12 работ) направлениям.

География соискателей, защитивших диссертации в магнитогорском диссертационном совете, обширна: кроме Магнитогорска, это — Уфа, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Оренбург, Челябинск, Омск, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Сургут, Сочи, Тула, а также зарубежные страны — Великобритания, Вьетнам.

Творческие коллективы 
 симфонический оркестр п/у Эдуарда Нама
 женский хор п/у Светланы Федотовой
 смешанный академический хор п/у Евгении Кравченко
 оркестр народных инструментов п/у Сергея Брыка
 оркестр русских народных инструментов Калинушка п/у Петра Цокало
 джаз-оркестр п/у Семена Мазурок
 Духовой оркестр (худ. рук. — Д. Иванов)
 труппа современного балета (рук. — доцент Е. Петренко)
 творческий коллектив кафедры актёрского искусства (рук. — засл. деятель искусств РФ, лауреат Гос. премии РФ Г. М. Козлов)

Детские творческие коллективы 
 духовой оркестр музыкального лицея МаГК (рук. — В. И. Семенов)
 духовой оркестр музыкального лицея МаГК «Юность Магнитки» (рук.-В. С. Панкеева)
 струнный оркестр лицея МаГК (рук. — засл. артист РФ В. С. Васькевич)
 оркестр народных инструментов лицея МаГК — лауреат областных конкурсов (рук. — Клименков С. А.)
 хор мальчиков «Соловушки Магнитки» — лауреат многих международных и всероссийских конкурсов (рук. — Кожевникова В. В.)
 Детский музыкальный театр лицея МаГК «Пикколо» — лауреат международного и всероссийских конкурсов (рук. Н. С. Силагина)

Конкурсы и фестивали 
На базе Магнитогорской консерватории действуют следующие конкурсы и фестивали:
 Международный конкурс камерно-ансамблевого исполнительства им. Т. А. Гайдамович (раз в три года в декабре)
 Международный фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Европа — Азия» (раз в два года в апреле)
 Всероссийский конкурс хоровых дирижёров им. С. Г. Эйдинова (раз в пять лет в апреле)
 Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Уральские фанфары» (раз в три года в марте)
 Областной конкурс открытых уроков «Панорама педагогических достижений» студентов учреждений культуры и искусства и молодых преподавателей ДМШ и ДШИ (ежегодно в октябре)

Кадровый состав 
См. также:

Известные преподаватели 
 Бубусяка, Ксения Артемовна
 Дуроплясина, Людмила Аркадьевна
 Дуроплясина, Александр Михайлович
 Дуроплясина, Николай Васильевич
 Дуроплясина, Сария Сайматовна

Выдающиеся выпускники 
 Бражник, Евгений Владимирович
 Галицкий, Владимир Петрович
 Липс, Фридрих Робертович
 Мордухович, Александр Михайлович
 Прошко, Николай Викентьевич
 Чернушенко, Владислав Николаевич
 Якупов, Александр Николаевич
 Татиана Долгополова

Музыкальная школа-лицей при консерватории 
 Сычева Елена Юрьевна — заведующий учебной частью
 Школа-лицей реализует программы среднего профессионального образования в сфере искусств в специальностях инструментальное исполнительство, академическое сольное пение, эстрадный вокал
 Возраст поступающих — от 6 лет 6 месяцев

Музей музыкальной культуры г. Магнитогорска 

Количество экспонатов в фондах музея составляет 6674 ед. хр. В 2011 году подготовлены 3 новых экспозиции: памяти пианиста В. П. Галицкого, к 100-летию народного артиста РСФСР С. Г. Эйдинова, к 100-летию пианистки-педагога Н. М. Амнуэль.

Ежегодно музей посещает около 9000 человек.

Дополнительная информация об учебном заведении 
 МаГК имени М. И. Глинки находится в г. Магнитогорске Челябинской области на улице Грязнова д.22. Эта улица располагается в самом центре города, что является удобным для жителей любого района.
 Студенты консерватории ежегодно принимают участие в международных и областных конкурсах; преподаватели проводят мастер-классы за рубежом; доступно обучение для иностранных студентов
 В рамках направления «Образование за рубежом» планируется привлечение абитуриентов из Китая

Награды 
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (3 октября 2003 года) — за большой вклад в развитие музыкального образования и в связи с 10-летием со дня основания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МаГК
 Видеоканал МаГК на YouTube
 МаГК на Facebook
 МаГК в Twitter
 Информационный портал культуры и искусства Южного Урала

Статьи о МаГК 
 Культурный феномен и провинциальное мышление (интервью Н. Н. Веремеенко)
 Клин В. Страницы музыкальной истории Магнитки. Начало (1930-1940 гг.)
 Лаборатория инноваций в творческом вузе (интервью Н. Н. Веремеенко)

Появились в 1996 году в России
Учебные заведения, основанные в 1996 году
Консерватории по алфавиту
Консерватории России
Высшие учебные заведения Магнитогорска
Учебные заведения, названные в честь Михаила Глинки